Il doppio  del PBZ Zagreb Indoors 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Dick Norman e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma Tecău ha deciso di non partecipare, Norman ha fatto coppia con James Cerretani ma sono stati eliminati al primo turno da Benjamin Becker e Alexander Waske.

Marcos Baghdatis e Michail Južnyj hanno sconfitto in finale Ivan Dodig e Mate Pavić per 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Jürgen Melzer /  Alexander Peya (quarti di finale)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinale)

  James Cerretani /  Dick Norman (primo turno)
  Łukasz Kubot /  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

PBZ Zagreb Indoors 2012
ATP World Tour 2012